Більшови́стський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Житікаринського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Тургеновка.

Населення — 1812 осіб (2009; 3625 в 1999).

Село Даулбай було ліквідовано 2004 року. 2008 року був ліквідований Житікаринський сільський округ, територія увійшла до складу Більшовистського сільського округу. 2019 року була ліквідована Шевченковська сільська адміністрація, територія увійшла до складу Більшовистського сільського округу.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Житікаринського району